Бургос се може односити на:

 Бургос, град у Шпанији
 Провинција Бургос, провинција у Шпанији

 ФК Бургос, фудбалски клуб

Особе:
 Херман Бургос, аргентински фудбалер
 Рената Бургос, бразилска пливачица у слободном стилу
 Хавијер Бургос, шпански писац и политичар